Джеймс «Джей» Бразо () — канадский актёр театра, кино и телевидения.

Биография 
К актёру пришла некоторая известность после того, как в 2010 он выступил в театральной постановке «Лак для волос» в роли дрэг-квина по имени Эдна (как сообщал актёр, он черпал вдохновение из детских воспоминаний о своей матери). 12 мая 2011 года он перенёс инсульт и его заменял другой актёр, пока Бразо не выздоровел, вернувшись к гастролям.

В 2018 Джей Бразо выступил в качестве театрального режиссёра, поставив в Ванкувере пьесу «Дэнни и глубокое синее море» () (автор — Джон Патрик Шэнли).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры театра Канады
Киноактёры Канады
Актёры XX века
Актёры XXI века